NBA Fastbreak (televisieprogramma), studio-programma dat uitgezonden wordt op ESPN
NBA Fastbreak (flipperkast), flipperkastspel uit 1997